P111 bzw. P 111 steht für:
 Porsche P 111 K, deutscher Traktor
 Porsche P 111 L, deutscher Traktor

P.111 steht für:
 Piaggio P.111, italienisches Höhenforschungsflugzeug

 steht für:
 Papyrus 111, frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments